Дмитрий  Владимирович Фролов:
 Фролов, Дмитрий Владимирович (род. 1946) — российский специалист по истории арабской литературы, арабской и ближневосточной филологии, корановедению.
 Фролов, Дмитрий Владимирович (род. 1979) — государственный деятель, Председатель Курганской областной Думы VI созыва.